Als Civil Rights Act wurden mehrere Bundesgesetze der Vereinigten Staaten bezeichnet:
 Civil Rights Act von 1866
 Civil Rights Act von 1871
 Civil Rights Act von 1875: sollte Schwarzen an Orten des öffentlichen Lebens dieselben Rechte wie Weißen garantieren
 Civil Rights Act von 1957
 Civil Rights Act von 1960
 Civil Rights Act von 1964: das bedeutendste Bürgerrechtsgesetz, das die Diskriminierung Einzelner aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht und nationaler Herkunft verbietet
 Civil Rights Act von 1968
 Civil Rights Act von 1991